HA — аббревиатура:
 Hells Angels — один из крупнейших международных мотоклубов.
 High Availability — характеристика технической системы, отражающая способность минимизации времени простоев.
 Hyaluronic Acid — гиалуронат, один из основных компонентов внеклеточной структуры соединительной ткани.
 Hydroxyapatite — минерал из группы апатита.
 Hyperandrogenic Anovulation — полиэндокринный синдром, сопровождающийся нарушениями функции яичников.
  — вторая высшая хоккейная лига Швеции.
  — американская группа конверсионной терапии.

HA, Ha или ha — обозначение, наименование:
 HA — код ИАТА американской авиакомпании Hawaiian Airlines.
 Ha (hahnium) — 105-й химический элемент (по американской системе, см. ).
 Ha (Hartree) — атомная единица энергии.
 Ha (или Has) — город в Бутане.
 Ha — каньон на острове Крит.
 Hå — коммуна в Норвегии.
 Ha — персонаж египетской мифологии, бог пустыни.
 Ha — народ, проживающий на западе Танзании.
  — язык народа Ha.

  — альбом британской рок-группы Killing Joke (1982).
 Ha Ha — альбом британской панк-группы GBH (2002).

 ha — гектар, внесистемная единица измерения площади (международное обозначение).
 ha — компьютерная программа для архивации данных, использующая алгоритм PPM.
 ha — символ японской каны в международном фонетическом алфавите.
  — знак яванского письма.
 ha — код стандарта ISO 639-1 для западноафриканского языка хауса.
 ha-ha — ров, ландшафтный элемент в садово-парковом дизайне.

См. также 
 Ха